Latouche ist der Familienname von

 Henri de Latouche (1785–1851), französischer Schriftsteller
 John Latouche (1914–1956), US-amerikanischer Schriftsteller und Librettist
 Louis-René Levassor de Latouche Tréville (1745–1804), französischer Admiral
 Serge Latouche (* 1940), französischer Ökonom und Philosoph